Le championnat d'Algérie de football 1969-1970 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 12 équipes.

Le CR Belcourt remporte son quatrième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Relégation 
Afin de déterminer le deuxième relégué, il faut départager le NAAHD, l'ESS, l'USMBA et la JSD, qui terminent ex æquo à la  place du classement avec 41 points. Pour ce faire, la Ligue prend en compte les confrontations directes entre ces quatre formations, et ce, conformément à ce que préconise l'article 34 des Règlements généraux. À l'issue du décompte final, Bel Abbès et Djidjel sont derniers de ce mini-championnat à égalité de points mais c'est la JSD qui descend en deuxième division car ayant un plus faible quotient de buts.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe d'Algérie de football 1969-1970
 Championnat d'Algérie de football de deuxième division 1969-1970

Championnat d'Algérie de football
Football en 1969
Football en 1970